Kieran Crichlow – calciatore britannico
Lenora Crichlow – attrice britannica
Nathaniel Crichlow – politico trinidadiano
Renn Crichlow – canoista canadese
Wayne Crichlow – fotografo britannico